Hossfeld bzw. Hoßfeld bezeichnet:

 Haus Hoßfeld, Gebäude und ehemalige Druckerei im ehemaligen Grenzgebiet von BRD und DDR

Hossfeld oder Hoßfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Hoßfeld-Bader (* 1939), deutsche Rollkunstläuferin
 Carl Franz Hossfeld (1807–??), deutsch-Schweizer Ebenist
 Christiane Hossfeld (* 1961), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Dagmar Hoßfeld (* 1960), freiberufliche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Dieter K. Hossfeld (* 1938), deutscher Onkologe
 Frank-Lothar Hossfeld (1942–2015), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Heinz Hoßfeld (* 1927), deutscher Bergmann und Mitglied der Volkskammer der DDR
 Johann Wilhelm Hoßfeld (1768–1837), deutscher Forstmathematiker
 Johannes Hoßfeld (1879–1946), deutscher Verwaltungsjurist
 Oskar Hossfeld (1848–1915), deutscher Architekt
 Stefan Hossfeld (* 1964), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Uwe Hoßfeld (* 1966), deutscher Biologiehistoriker und -didaktiker

Siehe auch:
 Rolf Hosfeld (1948–2021), deutscher Autor